

Espanha 
 Galiza
 Galegos — povo da Galiza
 Língua galega — língua falada na Galiza

Portugal 
 Galego (Piedade) — povoado nas Ilhas dos Açores

Freguesias 
 Galegos (Penafiel)
 Galegos (Póvoa de Lanhoso)
 Galegos (Santa Maria)
 Galegos (São Martinho)

Brasil 
 Galego (Barbacena) — distrito em Minas Gerais
 Apelação usada nas regiões Nordeste e Sudeste para pessoas de cabelo loiro

Outros 
 Galega — género botánico
 Agalega ou A Galega — ilha ao norleste de Madagascar
 Paulo de Souza Lobo (1926–1996) — futebolista e treinador brasileiro

Ver também 
 Línguas galaico-portuguesas

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de topônimos